In 2017 werd de 22ste editie van de Copa Rio gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 12 juli tot 27 september. Boavista werd kampioen. 

De winnaar krijgt het recht te kiezen om in 2018 deel te nemen aan de Copa do Brasil of de Série D, de vicekampioen nam dan aan de andere competitie deel.

Knock-out fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Rio (staatsbeker)
Rio Copa